Саша Іліч () — слов'янське повне ім'я.

Відомі носії:

 Саша Іліч — македонський футболіст
 Саша Іліч — австралійський футболіст сербського походження
 Саша Іліч — сербський футболіст